Yizhar o Izhar puede hacer referencia a las siguientes entradas:
 Izhar, era hijo de Coat y nieto de Leví,
  Izhar Cohen, cantante y actor israelí; o
  Sámej Izhar, escritor israelí.